Џејн Болин (; око 1505 — 13. фебруар 1542) била је енглеска племкиња која је живела и била погубљена за време владавине Хенрија VIII.

Биографија

Младост и брак 
Рођена као Џејн Паркер, била је кћерка Хенрија Паркера, 10. барона од Морлија, и Алис Сент Џон. Послата је на краљевски двор као четрнаестогодишњакиња и постала дворјанка Катарини, краљици Енглеске.

Године 1524. или 1525. удала се за Џорџа Болена, сина грофа од Вилтишира, који је носио очеву титулу виконта Рочфорд као почасну титулу. Џејн је тако била виконтеса Рочфорд. Из њиховг брака није рођено ниједно дете. Џејнина заова, Ана Болен, је удајом за краља Хенрија VIII 1533. године постала краљица Енглеске.

Удовиштво 

Године 1536. Џејн је остала удовица: њен муж и његова сестра Ана погубљени су на основу измишљене оптужнице за инцест. Џејн је била испитивана од стране Томаса Кромвела, а њено сведочење је било пресудно. Није познато јесу ли Џејнине буквалне речи биле узете као доказ или их је Кромвел протумачио на начин који је њему одговорао. Породица Болен је тако остала без мушког наследника, који је био потребан за грофовије Вилтшир и Ормонде, те за титулу виконта Рочфорд, пошто те титуле нису могле бити наслеђене од стране жене нити од стране потомка из женске линије. Џејн је ипак остала ословљавана као виконтица Рочфорд.

Џејн је постала дворјанка и следећој Хенријевој супрузи, својој имењакињи, Џејн Симор. Џејн је умрла по порођају, и две године касније Хенри је оженио Ану Клевску. Хенри и Ана Клевска су се сложили да пониште свој брак, јер га због међусобне непривлачности нису ни конзумирали. Опет је кључно било Џејнино сведочење - она је изјавила да јој је краљица Ана поверила да са краљем није имала односе, те је брак на основу тога поништен.

Виконтеса Рочфорд је наставила да служи новој, петој Хенријевој супрузи, Кетрин Хауард, која је била прва рођака њеног мужа. Џејн је имала утицај над младом и неискусном Катарином. Организовала је њене сусрете са млађим мушкарцима. На крају је Катаринина бурна предбрачна прошлост откривена, а затим и афера током брака коју је помагала Џејн Болен. Резултат тога било је хапшење и затварање Џејн и краљице Катарине.

Погубљење 

Џејн и Катарина су биле затворене у тврђави Лондон тауер. Џејн је под психолошким притиском имала нервни слом и на крају изгубила разум. Њена неурачунљивост је значила да јој не може бити суђено, али краљ је био одлучан да је казни због њеног учествовања у неверству његове супруге, те је стога издао закон којим је дозвољено суђење и погубљење ментално оболелих особа. Џејн је стога била осуђена на смрт и без суђења.

Дана 13. фебруара 1542. године погубљена је Катарина Хауард, а одмах након ње и Џејн Болен. Катарина је имала седамнаест, а Џејн Болен 36 година. Џејн Болен је сахрањена у капели тврђаве Лондон тауер, Свети Петар у ланцима.

Породично стабло

Литература 

 
 
 
 
 
 
 

Рођени 1505.
Умрли 1542.
Џејн